Bizarro (stripfiguur) een schurk uit de Superman serie
 Bizarro (Six Flags Great Adventure) een achtbaan in Six Flags Great Adventure
 Bizarro (Six Flags New England) een achtbaan in Six Flags New England